

Ізвесть — річка в Мордовії та Рязанській області, права притока річки Виші
 Ізвесть — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Ізвесть — залізнична станція в селищі Ізвесть, Мордовія

Див. також 
 Ізвесткова
 Ізвесткове
 Ізвестковий
 Вапно (значення)